« Séquoia » est un terme ambigu qui désigne trois espèces de conifères appartenant à trois genres différents de la sous-famille des , dans l'ancienne famille des Taxodiacées, englobée aujourd'hui dans les Cupressacées. Deux d'entre elles se trouvent en Amérique du Nord, la troisième en Chine.

 Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847 (le Séquoia à feuilles d'if ou Séquoia toujours vert), seule espèce actuelle du genre Sequoia, peut mesurer plus de 100 mètres de hauteur pour un diamètre approchant huit mètres. Hyperion, avec ses  mètres, est l'arbre le plus haut du monde. Cette espèce est originaire des forêts côtières de la Californie et du Sud de l'Oregon.

 Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939 (le Séquoia géant), seule espèce actuelle du genre Sequoiadendron, se distingue par son volume. Il n'atteint « que » 80 mètres de hauteur en moyenne, mais son diamètre peut dépasser dix mètres. Les  du General Sherman en font l'arbre le plus volumineux du monde. De plus, le Séquoia géant peut vivre plusieurs milliers d'années : une étude dendrochronologique attribue un âge de  ans à un spécimen californien. Ces qualités font de cet arbre, vénéré par les Amérindiens de la région, le géant du règne végétal. Cette espèce est originaire de la Sierra Nevada, en Californie.

 Metasequoia glyptostroboides (le Métaséquoia ou Séquoia de Chine) est la seule espèce survivante du genre Metasequoia. On l'a longtemps cru éteinte, avant la découverte de spécimens en Chine en 1943. Les arbres de cette espèce ressemblent à Sequoia sempervirens, mais leur feuillage est caduc.

Le mot « séquoia » vient du nom de Sequoyah (–1843), orfèvre cherokee inventeur du syllabaire cherokee, et a été choisi par le botaniste autrichien Stephan Ladislaus Endlicher.

Galerie

Sequoiadendron giganteum

Sequoia sempervirens

Metasequoia glyptostroboides

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  M. Barbour & divers, Coast Redwood, Cachuma Press, Los Olivos (Californie), 2001.
  RJ Hartesveldt & divers, Giant sequoias, Sequoia Natural History Association, 1981.
  Ronald M. Lanner, Conifers of California, Cachuma Press, Los Olivos (Californie), 1999.
  Donad Culross Peattie Donald, A natural History of Western Trees, 1950.
  Robert Van Pelt, Forest Giants of the pacific Coast, University of Washington Press, 2001.
 Henri Gourdin, Les séquoias, Actes Sud, 2008.
 « A l’ombre du Séquoia », Solène L, 2021.

Articles de presse 
 « Le retour des géants », Hommes & Plantes n° 68, .
 "Les séquoias, des arbres bien de chez nous", Jardins de France n° 601, .
 "Les séquoias, champions de la biomasse", La forêt privée n° 344, .

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Taxodiaceae
Cupressaceae
Arbre
Arbre aux États-Unis
Arbre d'ornement